

Населені пункти 
 Вільне Життя — село в Софіївському районі Дніпропетровської області України.

Періодичні видання 
 «Вільне життя» — назва всеукраїнської незалежної громадсько-політично газети «Вільне життя плюс» до 2007 року. Виходить у Тернополі від 1939 року.
«Вільне життя» — також видавничий дім і пресова агенція газети.
 «Вільне життя» — громадсько-політичний тижневик у Кіцманському районі Чернівецької області.

Підприємства 
 «Вільне Життя» — СТзОВ у с. Бриків Шумського району Тернопільської області.